Карлос Корреа (): Корреа, Карлос («Каркахада») — уругвайский футболист, один из лучших правых фланговых защитников Южной Америки 1950-х годов.
 Корреа, Карлос Габриэль (род. 1968) — уругвайский футболист, полузащитник выступал на ЧМ-1990.
 Родригес Корреа, Карлос (род. 1980) — бразильский футболист, полузащитник.
 Корреа, Карлос Хоакин (род. 1994) — аргентинский футболист, полузащитник.